Omerta je lahko:
 Omertà - mafijska prepoved
 Omerta - delo Maria Puza
 Omerta - računalniška igra